A Colòmbia
 Hunza, ciutat prehispànica del centre de Colòmbia, actualment anomenada Tunja.
 A l'Iran
 Hunza, ciutat de l'Iran.
 Al Pakistan
 Hunza, principat del Pakistan
 pic Hunza, muntanya del Pakistan
 riu Hunza, riu del Pakistan
 Vall d'Hunza, vall del Pakistan